Ipixunense – abitanti di Ipixuna do Pará
Ipixunense – abitanti di Ipixuna